

Codici 
 ELZ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Municipal, Wellsville (New York), Stati Uniti

Geografia 
 Elz – comune dell'Assia (Germania)
 Elz – affluente del Neckar (Germania)
 Elz – affluente del Reno (Germania)